Vrbitsa kan syfta på:

Bulgarien 

 Vrbitsa (vattendrag), 
 Vrbitsa (ort), Sjumen, Obsjtina Vrbitsa, 
 Vrbitsa (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Dimitrovgrad, 
 Vrbitsa (distrikt i Bulgarien, Pleven), Obsjtina Pleven, 
 Vrbitsa (distrikt i Bulgarien, Veliko Tarnovo), Obsjtina Gorna Orjachovitsa, 
 Vrbitsa (distrikt i Bulgarien, Vratsa), Obsjtina Vratsa,